Kent kan som auktorsförkortning betyda:

 Adolphus Henry Kent
 Deborah Kent
 Douglas Henry Kent
 Sally A. Kent
 William Saville Kent

Robotskapade auktorsförkortningar